Памятник жёнам декабристов, находившимся в ссылке вместе с мужьями, находится в сквере близ исторического Завального кладбища в г. Тобольск. Установлен в 2008 году. Главный элемент монумента — бронзовая женская фигура, по замыслу создателей символизирующая «мужество женщин и их гражданский подвиг». Символизирующая собирательный образ жён декабристов скульптура была установлена в канун празднований в честь Дня города в июле 2008 года.

Создатели памятника 

Место для памятника выбрано не случайно, ведь в 30-х годах XIX века, именно на поселении в Тобольске, проживало 15 декабристов, многие жёны которых похоронены на Завальном кладбище города.

Источники

См. также 
 Декабристы
 Декабристки

Жёны декабристов
Здания и сооружения, построенные в 2008 году в России
 
2000-е годы в Тюменской области
2008 год в Тюменской области
Скульптуры 2008 года
Скульптуры по алфавиту